Гауліга Остмарк 1939/40 () — 29-й сезон австрійського чемпіонату. Чемпіоном втринадцяте став Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 Рудольф Рафтль
 
 Геріберт Шпернер
 
 Франц Вагнер
 Штефан Скоумаль
 Вальтер Шерг
 Август Фельнер
 Маттіас Кабурек
 Йоганн Пессер
 Франц Біндер

Примітки

Посилання 
 Гауліга Остмарк 1939/40 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1939/40 на rsssf 
 Гауліга Остмарк 1939/40 на claudionicoletti 

1940
Австрія
Австрія